Chiesa del Santo Spirito – chiesa di Atri
 Chiesa del Santo Spirito – chiesa di Bergamo
 Chiesa del Santo Spirito – chiesa di Firenze
 Chiesa del Santo Spirito – chiesa di Palermo
 Chiesa del Santo Spirito – chiesa di Teramo
 Chiesa del Santo Spirito – chiesa di Vilnius

Pagine correlate
Chiesa di Santo Spirito